Ryan Taylor – attore 
 Ryan Taylor – calciatore inglese nato nel 1984
 Ryan Taylor – calciatore inglese nato nel 1988 
 Ryan Taylor – giocatore di football americano statunitense
 Ryan Taylor – tiratore neozelandese
 Ryan Taylor – cestista statunitense
 Ryan Taylor – wrestler statunitense